Modron ("Dea madre") – nella mitologia celtica (in particolare in quella gallese), figlia di Avalloc e madre di Mabon. Simile a Matrona, potrebbe essere stata il prototipo per la Morgana di Re Artù 
 Modron – nel neopaganesimo, altro nome per la festa di Mabon
 Modrons – nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons, mostri nativi di Nirvana